Onuphis williemoesi är en ringmaskart som först beskrevs av McIntosh 1885.  Onuphis williemoesi ingår i släktet Onuphis och familjen Onuphidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
williemoesi